Die Meisterschaft der Saison 1986/87 der Perwaja Liga, der zweithöchsten sowjetischen Eishockeyspielklasse, wurde in zwei Staffeln mit jeweils zehn Mannschaften ausgetragen.

Modus 
Die Mannschaften traten in Vorrunde vier Mal innerhalb der Staffeln gegeneinander an.

Die drei jeweils bestplatzierten Teams spielten in der Aufstiegsrunde gegen die zwei schlechtesten Klubs (Plätze elf und zwölf) aus der Wysschaja Liga 1986/87.

Die Mannschaften auf den Plätzen vier bis zehn der beiden Staffeln spielten in der Abstiegsrunde mit drei besten Teams aus der Wtoraja Liga innerhalb der Zonen um das Verbleiben in der Perwaja Liga. Die jeweils zwei Letztplatzierten aus jeder Zone stiegen ab.

Vorrunde

Westzone

Ostzone

Abstiegsrunde

Westzone

Ostzone

Weblinks 
 41-й ЧЕМПИОНАТ СССР bei hockeyarchives.ru
 

1986
Eishockeysaison 1986/87